Lakeport Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lakeport Township (Iowa)
 Lakeport Township (Minnesota)